Michael L. Diamond (né en 1965), aussi connu sous le pseudonyme de Mike D, musicien membre des Beastie Boys ;
 Michael Diamond (né en 1972), un tireur sportif australien.